Wahlbach kan syfta på:

 Wahlbach, Haut-Rhin – en kommun i Frankrike
 Wahlbach, Hunsrück – en kommun i Tyhskland